Aderly Ramírez Oviedo (Los Frailes,Santo Domingo, República Dominicana, 25 de agosto de 1991) o conocido artísticamente como "Rochy RD", es un rapero, y compositor dominicano. Su género principal es el Dembow, aunque también ha hecho Rap  y Reguetón. Ha colaborado con artistas internacionales como lo son Myke Towers, Anuel AA,Nicki Nicole, y Ozuna.

Biografía 
Aderly Ramírez Oviedo nació el 25 de agosto del 1991, en Los Frailes, un barrio de la ciudad de Santo Domingo este, República Dominicana.

Carrera 
En 2020, Rochy lanzó (Ella no es tuya), Junto a Myke Towers, y Nicki Nicole,a través de Vulcano Music Entertainment, la obtuvo 1 Disco de oro  y 3 Discos de platino

Luego, en 2022, en colaboración con el rapero Anuel AA,  lanzó "Los Iluminaty"

Discografía 
Sencillos
 2020: Rumba
 2021: Mi Contacto
 2021: Alta Gama
 2021: Uva Bombon (Ft. Chuky De Lewa)
 2022: Los Illuminaty (Ft. Anuel AA)
 2023: Capotillo (Remix)
 2023: Mi Flaca (Remix) - Dilon Baby, DJ Kiko El De Lo Alka (Ft. Frasigan)
 2023: Los Pobres Y Los Ricos (Ft. El Alfa)

Referencias